Strike kan henvise til flere artikler:

 Strike (baseball) – et pitch i baseball, der rammer inden for strikezonen
 Strike (bowling) – et kast i bowling, der vælter alle 10 kegler i første forsøg

Sport